Le cap Finisterre, à la pointe nord-ouest de l'Espagne a laissé son nom à plusieurs batailles. Dans l'ordre chronologique :
 Bataille du cap Finisterre (), victoire portugaise sur les Français.
 Bataille du cap Finisterre () victoire anglaise sur la France (guerre de Succession d'Autriche)
 Bataille du cap Finisterre (), victoire anglaise sur la France (idem).
 Bataille du cap Finisterre (), guerre napoléonienne, victoire britannique sur les Franco-espagnols (Troisième Coalition).